The Liberator, presse de brique de terre compressée ;
 Libertador (en anglais The Liberator), film vénézuélien de 2013 ;
 The Liberator, mini-série animée produite par Netflix ;
 The Liberator, ancien hebdomadaire américain de Boston ;
 The Liberator, ancien magazine américain.